Abadín puede hacer referencia a:
 Abadín, municipio de la provincia de Lugo, España.
 Abadín (parroquia), parroquia  y aldea de dicho municipio.
 Abadín (Villalba), lugar de la parroquia de Alba, municipio de Villalba, provincia de Lugo, España.
 Río Abadín, afluente del río Miño.